A competição de sabre individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi disputada no dia 17 de agosto no Salão de Esgrima no Complexo Olímpico Helliniko. No total, 24 mulheres competiram nesse evento.

Medalhistas

Resultados 

Sabre individual feminino